Akzent steht für:

 Akzent (Aussprache), Übertragung von Aussprachegewohnheiten
 Akzent (Linguistik), Betonung von Lauten, Wörtern, Wortgruppen und Sätzen
 Akzent (Musik), dynamische Hervorhebung oder Betonung von Tönen
 Akzent (Schrift), in der Schrift ein diakritisches Zeichen, das in der gegebenen Sprache zur Markierung des Akzentes verwendet wird

Kultur:
 Akzent-Reihe, ehemalige populärwissenschaftliche Taschenbuchreihe der DDR
 Theater Akzent, Wien

 Akzente steht für:
 Akzente (Zeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift (ab 1953)

Siehe auch:
 Duisburger Akzente (NRW-Kulturfestival)
 Akcent (Begriffsklärung)
 Accent (Begriffsklärung)